Shadow DN7 — гоночный автомобиль команды Формулы-1 Shadow, сконструированный Тони Саутгейтом и Дэйвом Уссом, участвовавший в двух сезонах  года.

История 

К концу сезона  года команда Shadow разработала новую модель DN7, которая использовалась Жан-Пьером Жарье в трёх последних Гран-при сезона  и стартовала в двух гонках. Однако оба раза пилот не добрался до финиша из-за поломок. На шасси устанавливался V-образный 12-цилиндровый двигатель Matra.

При разработке машины для следующего сезона команда отказалась от использования моторов Matra и разработала новое шасси Shadow DN8, оснащённое стандартным Cosworth DFV V8.

Результаты выступлений в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Shadow Формулы-1